Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1964 го́да () — 43-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Итоговая таблица

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Литва
1960-е годы в Литве
Чемпионат Литвы по футболу